Andelfinger ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Andelfinger, badischer Bildhauer
 Thomas Andelfinger (* 1964), deutscher Jazzgitarrist und Komponist
 William Andelfinger (1880–1968), US-amerikanischer Turner

Siehe auch:
 Andelfingen